"Vaprio" pode ser:
 Vaprio d'Adda, comuna italiana da Lombardia
 Vaprio d'Agogna, comuna italiana do Piemonte
 Casaletto Vaprio, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos